Федеріко Агліарді (,  11 лютого 1983, Брешія) — італійський футболіст, воротар клубу «Чезена».

Виступав, зокрема, за клуби «Брешія» та «Болонья», а також молодіжну збірну Італії.

Клубна кар'єра 
Народився 11 лютого 1983 року в місті Брешія. Вихованець юнацьких команд футбольних клубів «Волунтас Брешія» та «Брешія».

У дорослому футболі дебютував 1999 року виступами за команду клубу «Брешія», в якій провів три сезони. 

Протягом 2002—2003 років захищав кольори команди клубу «Козенца».

Своєю грою за останню команду знову привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Брешія», до складу якого повернувся 2003 року. Цього разу відіграв за клуб з Брешії наступні три сезони своєї ігрової кар'єри. Відзначався досить високою надійністю, пропускаючи в іграх чемпіонату в середньому менше одного голу за матч.

Згодом з 2006 по 2011 рік грав у складі команд клубів «Палермо», «Ріміні» та «Падова».

У 2011 році уклав контракт з клубом «Болонья», у складі якого провів наступні три роки своєї кар'єри гравця. 

До складу клубу «Чезена» приєднався 2014 року. Станом на 13 жовтня 2019 року відіграв за чезенську команду 87 матчів в національному чемпіонаті.

Виступи за збірні 
У 2000 році дебютував у складі юнацької збірної Італії (U-16), загалом на юнацькому рівні взяв участь у 9 іграх, пропустивши 3 голи.

Протягом 2001–2004 років залучався до складу молодіжної збірної Італії. На молодіжному рівні зіграв у 9 офіційних матчах, пропустив 4 голи.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Титули і досягнення 
 Чемпіон Європи (U-21): 2004

Посилання 

Статистика виступів за збірну на сайті Федерації футболу Італії.

Примітки 

Італійські футболісти
Футбольні воротарі
Гравці молодіжної збірної Італії з футболу
Футболісти «Брешії»
Футболісти «Козенци»
Футболісти «Палермо»
Футболісти «Ріміні»
Футболісти «Падови»
Футболісти «Болоньї»
Футболісти «Чезени»